Il Grammy Award al miglior album pop strumentale (in inglese Grammy Award for Best Pop Instrumental Album) è un premio dei Grammy Award conferito dalla National Academy of Recording Arts and Sciences per la qualità del miglior album discografico di genere pop strumentale. Il premio è assegnato dal 2001 al 2014. Dal 2015 viene accorpato nella categoria Miglior album strumentale contemporaneo.

Vincitori

Note

Collegamenti esterni 
 

Album pop strumentale